Nonnengraben ist ein Gewässername:

 Nonnengraben (Gründlach), rechter Zufluss der Gründlach zwischen Neunhof und Großgründlach, beide kreisfreie Stadt Nürnberg, Bayern
 Nonnengraben (Ostrach), rechter Zufluss des Nebengrabens Hochwasserübereich neben der Ostrach  nach dessen Abzweig an der Eimühle im Ortsteil Habsthal von Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Nonnengraben (Regnitz), rechter Teilungsarm der Regnitz in der Altstadt des kreisfreien Bamberg, Bayern
 Nonnengraben oder Woogbach (Speyerbach), linker Teilungsarm des Speyersbachs von Hanhofen, Rhein-Pfalz-Kreis bis ins kreisfreie Speyer, beide Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Nonnenbach
 Nonnenberggraben
 Nonnenklinge